Lomonosov

Lomonosov (cratera marciana)

Desambiguações de topônimos